Королевская академия истории () — испанская научная организация.

История 
Академия основана указом Филиппа V 18 апреля 1738 года.

В 1938 году Королевская академия истории вошла в состав Института Испании.

Издания 

 «Boletin de la Real Academia de la historia» (выходит с 1877).

Сайт 

На сайте Академии опубликован электронный биографический словарь о множестве персонажей истории Испании.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Академии наук
Академии Испании
Культура Мадрида
Организации, основанные в 1738 году